Kinderstudie ist der Kurzname einer Reihe von Studien:

 World Vision Kinderstudie
 Freiburger Kinderstudie
 die erste und zweite Dresdner Kinderstudie

Siehe auch:
 Kindheitsforschung
 Shell-Jugendstudie